«Ключи от рая»:
 «Ключи от рая» —  советский кинофильм 1975 года
 «Ключи от рая» () —  французский кинофильм 1991  с Жераром Жюньо и Пьером Ардити